Zapotok (Ig)
 Zapotok (Kanal)
 Zapotok (Sodražica)